Коммунистический проспект:

Россия 
 Коммунистический проспект — в Горно-Алтайске.
 Коммунистический проспект — в Лесном.
 Коммунистический проспект — в Ростове-на-Дону.
 Коммунистический проспект — в Северске.
 Коммунистический проспект — в Южно-Сахалинске.

Казахстан 
 Коммунистический проспект — прежнее название проспекта Абылай хана в Алма-Ате.